Menschow (russ. Меньшов) ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Nikolajewitsch Menschow (* 1978), russischer Radrennfahrer
 Dmitri Jewgenjewitsch Menschow (1892–1988), russischer Mathematiker
 Konstantin Alexandrowitsch Menschow (* 1983), russischer Eiskunstläufer
 Wladimir Walentinowitsch Menschow (1939–2021), russischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor